De UEFA Europa League 2011/12 was het derde seizoen van deze Europese voetbalcompetitie voor clubs onder deze naam. Het Spaanse Atlético Madrid won voor de tweede keer in drie jaar tijd de beker. De finale werd op 9 mei 2012 gespeeld in het Stadionul Naţional in Boekarest. Het was de eerste Europese voetbalfinale in Roemenië.

Data 
Alle lotingen vonden plaats in het UEFA hoofdkantoor in Nyon, Zwitserland, tenzij anders vermeld.

Teams 
Onderstaande tabel geeft alle deelnemers aan deze editie weer en toont in welke ronde de club begonnen is.

Kwalificatieronde

1e voorronde 
Aan deze voorronde deden 50 teams mee. De winnaars plaatsten zich voor de tweede voorronde.

|}

2e voorronde 
Voor deze voorronde waren 55 teams geplaatst. Zij streden met de 25 winnaars van de 1e voorronde om een plek in de derde voorronde.

|}

3e voorronde 
Voor deze voorronde waren 30 teams geplaatst. Zij streden met de 40 winnaars van de 2e voorronde om een plek in de play-offronde.

|}

² Doordat de Griekse club Ethnikos Olympiakos Volos door de Griekse bond teruggetrokken is uit de Europa league vanwege het omkoopschandaal in de Griekse competitie, speelt FC Differdange 03 de play-offronde.

Play-offronde 
Voor deze voorronde zijn 26 teams geplaatst. Zij strijden met de 35 winnaars van de 3e voorronde en 15 afvallers van de 3e voorronde van de Champions League om een plek in het hoofdtoernooi.

|}

Hoofdtoernooi

Groepsfase 
 Potindeling

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Poule E

Poule F

Poule G

Poule H

Poule I

Poule J

Poule K

Poule L

Laatste 32 
De clubs die in deze ronde uitkomen, zijn de twee beste clubs uit elke groep en de clubs die als derde in de groepsfase van de Champions League eindigden. Vanaf deze ronde is het knock-outsysteem van toepassing. De groepswinnaars uit de Europa League en de vier beste nummers 3 uit de Champions League spelen eerst uit en daarna thuis tegen een nummer twee uit de Europa League of een van de slechtste nummers 3 uit de Champions League.

|}

Achtste finales 

|}

Kwartfinales 

|}

Halve finales 

|}

Finale

Kampioen

Prijzengeld 
Naast tv-inkomsten die erg variabel zijn per club en per land (zgn. Market Pool), zijn er nog vaste bedragen die gewonnen kunnen worden naargelang de prestaties van de deelnemende clubs als prijzengeld. Deze gelden worden in het Europa League seizoen 2011/12 door de UEFA als volgt verdeeld, indien de genoemde ronde bereikt wordt:

Eerste kwalificatieronde: € 90.000
Tweede kwalificatieronde: € 90.000
Derde kwalificatieronde: € 90.000
Play-offronde: € 90.000
Groepsfase: € 640.000
Voor elk gespeelde wedstrijd in de groepsfase: € 60.000
Bonus voor een overwinning: € 140.000
Bonus voor een gelijkspel: € 70.000
Laatste 32: € 200.000
Achtste finale: € 300.000
Kwartfinale: € 400.000
Halve finale: € 700.000
Verliezend finalist: € 2.000.000
Winnaar Europa League 2011/12: € 3.000.000

Inkomsten Belgische en Nederlandse deelnemers

Prijzengeld per Belgische club (inclusief market pool):
Standard Luik € 2.450.964
RSC Anderlecht € 2.164.418
Club Brugge € 1.884.418
Prijzengeld per Nederlandse club (inclusief market pool):
AZ € 2.862.082
FC Twente € 2.559.522
PSV € 2.558.522
Ajax* € 231.151
Ajax nam deel aan de groepsfase van de Champions League alvorens in te stromen in de Europa League.

Statistieken

Scheidsrechters

Aantal deelnemers per land per ronde 

UEFA Europa League
Europacupvoetbal 2011/12